PEB pode se referir a:
Política Externa Brasileira, termo técnico que abrange as Relações Internacionais do Brasil.
Partido Estudantil Brasileiro, partido brasileiro extinto em 1990. 
Professor de Educação Básica
Parque de Exposições de Braga, um Centro de convenções, localizado na cidade de Braga, Portugal.

Desambiguação